Лука Пеллегрини:
* Пеллегрини, Лука (род. 1963) — итальянский футболист, защитник.
  (род. 1964) — итальянский пловец, участник Летних Олимпийских игр 1988 года.
 Пеллегрини, Лука (род. 1999) — итальянский футболист, защитник.